Bremen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bremen Township (Illinois)
 Bremen Township (Iowa)
 Bremen Township (Minnesota)
 Bremen Township (North Dakota)